Mittagskofel heißen:
 
 Mittagskofel (Karnische Alpen), , ein Berg in den Karnischen Alpen, Kärnten
 Jôf di Miezegnot (deutsch Mittagskofel, auch Malborgether Mittagskofel), , ein Berg in der Montaschgruppe, Italien
 Mittagskofel (Gailtaler Alpen), , ein Berg in den Gailtaler Alpen, Kärnten

Siehe auch:
Mittagskogel
Zwölfer (Bergname) – zur Namenkunde